Kim Possible – serie TV d'animazione statunitense
 Kim Possible – film TV del 2019 diretto da Adam B. Stein e Zach Lipovsky
 Kim Possible – personaggio immaginario protagonista della serie TV d'animazione statunitense Kim Possible